One Wish – album Deborah Cox
 One Wish: The Holiday Album – album Whitney Houston
 One Wish – singel Roxette
 One Wish – singel Ray J